Bronson kan verwijzen naar:
Plaatsen in de Verenigde Staten
Bronson (Florida)
East Bronson
Bronson (Iowa)
Bronson (Kansas)
Bronson (Michigan)
Lake Bronson

Personen
Charles Bronson (1921-2003), een Amerikaanse filmacteur

Film
 Bronson (film), een Britse film over de gewelddadige crimineel Michael Peterson